Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
 Drug Overdose Death – śmierć przez przedawkowanie leków